Córdoba Open 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Córdoba Open rozgrywany w dniach 6–12 lutego 2023 roku w Córdobie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 713 495 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w Argentynie
2023 w tenisie ziemnym